

Населені пункти та їхні частини
 Топур — село в гміні Сточек Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Топур — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Топур — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства

Примітки